Нефтида — в египетской мифологии младшая из детей Геба и Нут, родилась в последний день года.
 (287) Нефтида — один из типичных астероидов главного пояса, который принадлежит к светлому спектральному классу S.